Infiltrator (The Infiltrator) est un film américain de Brad Furman sorti en 2016.
 Infiltrator est un jeu vidéo sorti en 1986.